«Катюша» — документальный фильм созданный режиссёром Виктором Лисаковичем. Вышел в прокат в 1965 году. Снят в двух частях.

Главная героиня фильма Екатери́на Илларио́новна Дёмина (урожд. Миха́йлова), санинструктор 369-го отдельного батальона морской пехоты и старший санинструктор сводной роты Берегового отряда сопровождения Дунайской военной флотилии. Фильм повествует о военной биографии героини, имя которой стало легендарным в период Великой Отечественной Войны.

Награды 
 Приз «Золотой голубь» Международного кинофестиваля в Лейпциге

Факты 
 Главная героиня фильма снималась скрытой камерой. Цель задумки была запечатлеть ненаигранность, живость характера Екатерины Дёминой.
 В 2008 году был снят документальный фильм «Катюша большая и маленькая», восстанавливающий события 1964 года, когда снимали первый документальный фильм о Дёминой (авторы фильма Ткачёв и Фирсова).

Ссылки 
 Фильм «Катюша большая и маленькая» 

Фильмы СССР 1965 года
Фильмы Виктора Лисаковича
Документальные фильмы о Второй мировой войне
Чёрно-белые фильмы СССР